Дёминский сельсовет или Деминский сельсовет  — название административно-территориальных единиц в России:

 Деминский сельсовет — в Шадринском районе Курганской области.
 Дёминский сельсовет — в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Дёминский сельсовет — в Неверкинском районе Пензенской области.
 Дёминский сельсовет — в Шпаковском районе Ставропольского края.